Dangerous Woman ():

 A Dangerous Woman — американский кинофильм 1993 года в жанре драмы.
 Dangerous Woman — третий студийный альбом американской певицы Арианы Гранде.
 Dangerous Woman — сингл Арианы Гранде с альбома Dangerous Woman.